Целуйки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Целуйки — деревня в Брагинском районе Гомельской области.

Польша 
 Целуйки — деревня в Бяльском повяте Люблинского воеводства.